Кубок Польши по футболу 2012/2013 — футбольный турнир среди польских клубов. К соревнованиям допускаются клубы Экстракласы, I и II лиг (определяющий сезон 2011/12), а также 16 победителей региональных кубков. Всего в турнире участвуют 85 клубов. Проводится по системе с выбыванием начиная с первого предварительного раунда. Первая стадия турнира стартовала 18 июля 2012 года.

Первый предварительный раунд 
Участвуют 16 победителей региональных кубков + 35 команд II лиги сезона 2011/12.

«Пеликан (Лович)» прошёл автоматически в следующий круг.

«Старт (Богдановице)» выступает под названием «Одра (Водзислав-Слёнски)».

Жеребьёвка состоялась 18 июня 2012 года.

Второй предварительный раунд 
ОКС Стомил (Ольштын) и Сокол (Александрув-Лодзинский) прошли автоматически в следующий круг.

Жеребьёвка состоялась 18 июня 2012 года.

Первый раунд 
Участвуют 14 победителей предварительного раунда и 18 команд I лиги сезона 2011/12.

Жеребьёвка состоялась 26 июля 2012.

1/16 финала 
Участвуют 16 победителей первого раунда и 16 команд Экстракласы сезона 2011/12.

Жеребьёвка состоялась 26 июля 2012.

1/8 финала 
Жеребьёвка состоялась 21 августа 2012.

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 17 октября 2012.

1/2 финала

Финал 
Матчи состоялись 2 и 8 мая 2013 года

Первый матч

Второй матч

См. также 
 Чемпионат Польши по футболу 2012/2013

Польша
Кубок
Кубок
Кубок Польши по футболу
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году